La morte a Venezia – racconto di Thomas Mann
 Morte a Venezia – film del 1971 diretto da Luchino Visconti
 Morte a Venezia – opera lirica del 1973 composta da Benjamin Britten